Güsten steht für:

 Güsten, Stadt im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Güsten (Jülich), Stadtteil von Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Burg Güsten, ehemaliger Gutshof in Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen